Jean-Baptiste Bernard de Vaublanc – militare francese
 Vincent-Marie Viénot de Vaublanc – politico e scrittore francese
 Vivant-François Viénot de Vaublanc – militare francese